Вер () — древнеримский когномен:* Гай Юлий Вер Максимин Фракиец (Gaius Julius Verus Maximinus Thrax; 173—238) — римский император в 235—238, первый «солдатский император».
 Гай Юлий Вер Максим ( Gaius Julius Verus Maximus; 217/220 — 238) — римский император с титулом цезаря (235—238), сын Максимина Фракийца
 Луций Вер (Lucius Ceionius Commodus Verus; 130—169) — римский император в 161—169 годах.
 Луций Миниций Натал Квадроний Вер (Lucius Minicius Natalis Quadronius Verus) — консул-суффект 139 года.
 Луций Элий Цезарь (Lucius Ceionius Commodus Verus Aelius Caesar; 101—138) — консул 136 и 137 годов, отец Луция Вера.
 Марк Акценна Вер (Marcus Accenna Verus) — консул-суффект 125 года.
 Марк Виндий Вер (Marcus Vindius Verus) — консул-суффект 138 года.
 
 Публий Дуцений Вер (Publius Ducenius Verus) — консул-суффект 95 года.
 Публий Марций Вер (Publius Martius Verus) — консул 179 года.
 Публий Суфенат Вер (Publius Sufenas Verus) — консул-суффект 132 года.

 Вер — римский император-узурпатор в 219 году.